Le terme ligne 171 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 171 des chemins de fer belge
 Ligne 171 des chemins de fer slovaque

Voir aussi 
 
171 (nombre)

171